Japaner steht für:
 die Staatsbürger Japans, siehe Japaner
 eine zweirädrige Schubkarre oder ein Vorderkipper mit wasserdichter Mulde
 eine Kaninchenrasse, siehe Japaner (Kaninchenrasse)
 eine Rasse der Hausmeerschweinchen, siehe Japaner (Cavia)
 umgangssprachlich für den Quetschverbinder (bzw. „Japanstecker“), eine Verbindungstechnik (Elektrotechnik)